Василий Коваленко:
 Коваленко, Василий Григорьевич (1903—1972) — советский военный деятель, полковник.
 Коваленко, Василий Наумович (1920—1987) — Герой Советского Союза.